Opus (construcció), terme llatí que denomina els diversos tipus d'aparells usats en la construcció
 Opus (música), terme emprat en música
 Opus (Lòcrida), ciutat de Grècia
 Opus Dei, institució religiosa